Виктор Михайлович Ивано́в () — советский и украинский кинорежиссёр, сценарист. Заслуженный деятель искусств УССР (1974).

Биография 
Родился 31 января (13 февраля) 1909 года в Казатине (ныне Винницкая область, Украина). Украинец.

В 1936 году окончил ВГИК (мастерская С. М. Эйзенштейна).

В годы Великой Отечественной войны служил в должности помощника начальника штаба огнемётного батальона. Имел контузию.

Работал на Свердловской, Вильнюсской, Каунасской киностудиях.

С 1950 года — режиссёр-постановщик Киевской киностудии имени А. П. Довженко.

Был членом СПУ и СКУ. Член ВКП(б) с 1951 года.

Умер 18 июня 1981 года в Киеве.

Фильмография

Режиссёр 
  — Приключения с пиджаком Тарапуньки (короткометражный)
  — Шельменко-денщик
  — Сто тысяч (фильм-спектакль)
  — Олекса Довбуш
  — За двумя зайцами
  — Ключи от неба
  — Непоседы (совместно с А. A. Народицким)
  — Улица тринадцати тополей (совместно с А. A. Народицким)
  — Весёлые Жабокричи
  — Ни пуха, ни пера
  — Поёт Николай Кондратюк (фильм-спектакль)
  — Смотрины
  — Снежная свадьба

 Актёр 
  — Непоседы — пассажир парохода (нет в титрах)
  — Большие хлопоты из-за маленького мальчика — режиссёр фантастического фильма

Память 

 23 августа 1999 года в Киеве установлены парковые скульптуры героям фильма «За двумя зайцами» Проне Прокоповне Серко (М. В. Криницына) и Свириду Петровичу Голохвостому (О. И. Борисов).
 В родном городе Виктора Иванова — Казатине — на доме, где родился режиссёр, установлена мемориальная доска.

Награды и премии 
 орден Красной Звезды (17.4.1944; был представлен к ордену Отечественной войны II степени)
 медаль «За отвагу» (21.2.1944)
 заслуженный деятель искусств УССР (1974 год)
 Государственная премия Украины имени Александра Довженко (1999 — посмертно) — за выдающийся творческий вклад в создание художественного фильма «За двумя зайцами»

Примечания

Литература 
 Кино и время. Вып. 3-й. Режиссёры советского художественного кино — М., 1963 . — С. 115.
 Валентина Проценко. Весело о серьёзном (В. М. Иванов) / / Режиссёры и фильмы — М., 1969 . — С. 112—122.
 Кино: Энциклопедический словарь — М., 1987 . — С. 147.
 Українська літературна енциклопедія. — Т. 2. — К., 1990. — С. 290.
 Митці України: Енциклопедичний довідник / За редакцією А. В. Кудрицького. — К., 1992. — С. 274.
 Мистецтво України: Біографічний довідник / За редакцією А. В. Кудрицького. — К., 1997. — С. 270—271.
 УСЕ: словарь-энциклопедия — К., 1999 . — С. 543.

Ссылки 

Члены КПСС
Выпускники ВГИКа
Персоналии:Киностудия имени А. Довженко
Члены Союза кинематографистов СССР
Родившиеся в Бердичевском уезде